Натуральне число 957
 957 рік до нашої ери
 957 рік нашої ери